Vernau steht für:

 Joachim Vernau, deutschen Kriminalfilm-Reihe im ZDF

Vernau ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Vernau (* 1973), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin